Serghei Lașcencov (n. 24 martie 1980 în Zdolbuniv, RSS Ucraineană) este un fotbalist internațional moldovean. He is currently serving a 5-year ban for match-fixing.

Statistici carieră

Referințe

Legături externe
 
 

Nașteri în 1980
Nașteri pe 24 martie
Ucraineni în Republica Moldova
Fotbaliști moldoveni
Fotbaliști internaționali moldoveni
Moldoveni în viață
Fotbaliști ai cluburilor din Republica Moldova
Fotbaliști ai cluburilor din Azerbaidjan
Fotbaliști ai cluburilor din Ucraina
Fundași